Die Saison 2011/12 war die 90. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Die Meisterschaft gewannen die Dragons de Rouen, die Brûleurs de Loups de Grenoble im Playoff-Finale mit 4:2 besiegten und damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten. Die Bisons de Neuilly-sur-Marne stiegen in die Division 1 ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt sind. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde treten in der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga absteigt. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Französischer Meister

Relegation 
 Ours de Villard-de-Lans - Bisons de Neuilly-sur-Marne 3:1 (1:0; 7:4; 0:1; 7:2)

Weblinks 
 

2011
Eishockeysaison 2011/12